Esther Vergeer era la detentrice del titolo consecutivamente dal 2005 ma non è tornata a difenderlo in questa edizione a causa del suo ritiro dalle competizioni.

In finale Aniek van Koot ha sconfitto Sabine Ellerbrock per 3-6, 6-2, 7-65.

Teste di serie 
  Sabine Ellerbrock (finale)
  Aniek van Koot (campionessa)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

US Open 2013